Il doppio del Queen's Club Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Kevin Curren e Guy Forget erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Curren con Brad Pearce e Forget con Yannick Noah.

Curren e Pearce hanno perso nel 1º turno contro Stefan Edberg e Mats Wilander.

Forget e Noah hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Rick Leach e Tim Pawsat.

Teste di serie

 Guy Forget /  Yannick Noah (campioni)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (secondo turno)
 Stefan Edberg /  Mats Wilander (secondo turno)
 Gary Donnelly /  Peter Fleming (semifinali)

 Chip Hooper /  Mike Leach (quarti di finale) 
 Christo Steyn /  Danie Visser (primo turno) 
 Pat Cash /  John Fitzgerald (semifinali) 
 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1987